

Persone 
Hans Lewy – matematico tedesco
Frederic Lewy – neurologo tedesco
Guenter Lewy – storico tedesco

Altro 
Corpo di Lewy – aggregati proteici anormali che si sviluppano all'interno delle cellule nervose